Rue des Sœurs peut désigner :
 la rue des Sœurs à Strasbourg
 la rue des Sœurs, à Haguenau
 la rue des Sœurs, à Niederbronn-les-Bains
 la rue des Sœurs-Macarons à Nancy